Zoon steht für:

 Zoon, Studioalbum der Metal-Band The Nefilim
 Zoon (Kurzfilm), animierter Kurzfilm von Jonatan Schwenk (2022)

Personen:
 Jacques Zoon (* 1961), niederländischer Flötist
 Willem Blaeu (auch Willems Jans Zoon; 1571–1638), niederländischer Kartograf und Verleger

Siehe auch:
 Zohn
 Zoon politikon
 Soon